Яновицкий — украинская и белорусская фамилия. Известные носители:
 Яновицкий, Григорий Александрович (1897—1964) — известный советский архитектор и педагог, работавший в Харькове.
 Яновицкий, Константин Феодосиевич — советский партийный деятель, 1-й секретарь Хмельницкого промышленного обкома КПУ.
 Яновицкий, Лев Александрович (род. 1918) — советский архитектор и градостроитель.
 Яновицкая, Полина Наумовна (род.1928) — советская артистка оперы.